Маттиас Хабих (; род. 12 января 1940, Данциг, рейхсгау Данциг-Западная Пруссия, Третий рейх) — немецкий актёр театра и кино. Лауреат многочисленных наград в области кино и телевидения. Кавалер ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2009).

Биография 
Родился в Данциге (современный Гданьск) 12 января 1940 года. Вырос в районе Гарбург в Гамбурге. Окончив среднюю школу и , поступил в Гамбургскую высшую школу музыки и театра. В 1966 году, в течение семестра учился в Парижской консерватории. Обучался актерскому мастерству у Ли Страсберга в США. По возвращении в Германию, служил в театрах Кура, Баден-Бадена, Базеля, Вупперталя, Цюриха и Мюнхена.

Первый большой успех к Хабиху пришёл в 1973 году, когда он исполнил главную роль в телесериале «Странная история жизни Фридриха Фрайхерра фон дер Тренка» режиссёра Фрица Умгельтера. Затем актёр снялся ещё в двух сериалах того же режиссёра — «Непроизвольные путешествия Морица Августа Бенёвского» и «Кристоффель фон Гриммельсгаузен, авантюрный Симплициссимус» (оба вышли в эфир в 1975 году). После этого он стал известен широкой телевизионной аудитории в Германии. Дебют Хабиха в кино состоялся в 1976 году в роли хладнокровного офицера в фильме «Выстрел из милосердия».

В 1999 году актёр сыграл главную роль в сериале «Клемперер. Жизнь в Германии», с которой, наконец, вошёл в состав первой лиги немецких характерных актеров. В 2001 году он получил премию Немецкой киноакадемии за работу в картине режиссёра  «Нигде в Африке». В 2009 году Хабих снялся в фильмах «Чтец» и «». За роль в телевизионном фильме «» Хабих был удостоен премии Гримме. Снявшись двух художественных картинах в 2010 году, в следующие годы актёр был занят исключительно в телевизионных постановках. В 2012 году он сыграл одну из главных ролей в триллере «Няня». В 2015 году Хабих вернулся на большой экран, исполнив роль вдовца в картине «Затерянный мир» режиссёра Маргарет фон Тротта. Всего за свою карьеру Хабих снялся в около 100 фильмах и телевизионных постановках. В настоящее время он попеременно проживает в Париже, Цюрихе и Локарно.

Фильмография

Примечания 

Актёры Германии